Glinščinca je lahko:

Glinščica, potok, ki teče iz Glinc in se v Ljubljani (Vič) izliva v reko Gradaščico
Glinščica (it. Rosandra), reka pri Trstu